Per diffusività si intende in fisica un coefficiente che determina il tasso di diffusione di una certa grandezza fisica. Tali grandezze fisiche possono essere molto diverse, ma obbediscono tutte a un'equazione dello stesso tipo (equazione di diffusione), in quanto si tratta di processi tutti legati all'aumento di entropia, e quindi alla seconda legge della termodinamica. I principali esempi sono:
 Diffusività massica – diffusività della massa 
 Diffusività termica – diffusività del calore
 Diffusività cinematica – diffusività della quantità di moto
 Diffusività magnetica – diffusività dell'induzione magnetica